C.J. Graadt van Roggen (1904-1933), Nederlands filmjournalist
Johannes Mattheus (Job) Graadt van Roggen, Nederlandse tekenaar, schilder en grafisch kunstenaar
Willem Graadt van Roggen, Nederlandse schrijver, journalist, politicus en bestuurder